Vencedora puede referirse a:

La corbeta Vencedora de la Clase Narváez, que participó en el Bombardeo de Valparaíso y en el combate de El Callao durante la Guerra Hispano-Sudamericana.
La corbeta Vencedora de la clase descubierta, transformada en patrullero en 2004, que fue desplegada en el golfo Pérsico en 1991 durante la primera guerra del golfo, y en 2010 fue enviada a aguas de Somalia para participar en la operación Atalanta de lucha contra la pritatería. 

Nombres de buques de la Armada de España